ID steht für:
 ID (Musik), ein unbetiteltes und zumeist unvollendetes Musikstück
 Idaho, Bundesstaat der Vereinigten Staaten
 Identifikator, eine Kennung
 Identität und Demokratie, Fraktion im Europäischen Parlament
 Identitätskarte (Schweiz), Personalausweis
 Ihre Durchlaucht, ein Adelsprädikat
 Imagine Dragons, eine Band
 Independent Democrats, südafrikanische Partei
 Indonesien, Ländercode nach ISO 3166
 Infektionsdosis
 Informationsdesign
 Informations-Dienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten, ehemalige Wochenzeitung
 Inside Diameter, hochpräzises Schneidverfahren, siehe Innenlochtrennen
 Instandsetzungsdienst, einem Fachdienst des Katastrophenschutzes
 Intelligent Design, eine Variante des Neo-Kreationismus
 Investigation Discovery, US-amerikanischer Fernsehsender
 Izquierda Democrática, eine sozialdemokratische Partei Ecuadors
 Citroën ID, französisches Pkw-Modell, siehe Citroën DS
 römische Zahlzeichen für 499

i-D steht für:
 i-D, britische Modezeitschrift

I.D. steht für:
 englisch Identity Document, siehe Ausweis
 I.D., Originaltitel des englischen Spielfilms Undercover (1995)
 I. D. (Magazin), US-amerikanisches Architektur- und Design-Magazin
 I.D., Kurzgeschichte von Joyce Carol Oates von 2011, siehe Black Dahlia & White Rose #I.D.
 Elektroauto-Familie von Volkswagen, siehe Konzeptfahrzeuge von Volkswagen und VW ID.3

id, ID oder .id steht für:
 id Software, texanische Softwarefirma
 ID, Lied und gleichnamiges Album von Michael Patrick Kelly
 Identische Abbildung, Funktion in der Mathematik, die genau ihr Argument zurückgibt
 Indonesisch, Sprachcode nach ISO 639-1, siehe Malaiische Sprache
 .id, Top-Level-Domain Indonesiens
 Bezeichnung des generischen Objektdatentyps in Objective-C, siehe Objective-C #Dynamische Typisierung und typloses id
 Unix-Befehl, der die Identität zurückgibt, siehe Unix-Kommando #Benutzer- und Rechteverwaltung
 iD (OpenStreetMap), Editor für OpenStreetMap

Id steht auch für ():
 ʿĪd (al-Fitr)
 ʿĪdu l-Aḍḥā

Siehe auch:

Abkürzung